Херборн:

 Херборн — город в Германии, в земле Гессен.
 Херборн — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.